Helter Skelter (deutsch Holterdiepolter) steht für:

 eine kegelförmige Rutschbahn auf Brighton Palace Pier (Vorbild des gleichnamigen Beatles-Lieds, siehe unten)
 Helter Skelter (Manson), der von Charles Manson prophezeite apokalyptische Rassenkrieg
 Helter Skelter (Buch), Buch von 1974 über die Morde der Manson Family und den anschließenden Prozess
 Helter Skelter (Manga), Manga von Kyoko Okazaki

Musik:
 Helter Skelter (Lied), Lied der Beatles
 Helter Skelter (Glam-Metal-Band), 1988 gegründete deutsche Hair-Metal-Band
 Helter Skelter (Band), von 2000 bis 2009 aktive Pop-Rock-Band
 Helter Skelter (Coverband), 2006 gegründete Classic-Rock-Coverband

Filme:
 Helter Skelter (1949), Film von Ralph Thomas, romantische Komödie
 Helter Skelter – Nacht der langen Messer (1976), Film von Tom Gries über Manson, der sich an der Buchvorlage Bugliosis orientiert
 Helter Skelter (2000), Film von Jesus Franco nach einem Roman von de Sade
 Helter Skelter (2004), Film von John Gray, Neuverfilmung des Films von 1976

Siehe auch:

 Heltah Skeltah